XXXIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по март 1971 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 6 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Буревестник» Москва, СКА Ростов-на-Дону); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); АзССР (АзИНХ Баку), КазССР («Буревестник» Алма-Ата), ЭССР («Калев» Таллин).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Состав призёров по сравнению с прошлым сезоном не претерпел изменений, чемпионский титул сохранил ЦСКА, а «Буревестник» (Алма-Ата) и СКА (Ростов-на-Дону) поменялись местами.

I группа

II группа 
1. «Динамо» Иркутск
2. «Динамо» Ташкент
3. «Динамо» Москва
4. «Автомобилист» Днепропетровск
5. «Динамо» Ленинград
6. «Спартак» Грозный
7. «Буревестник» Минск
8. «Буревестник» Тбилиси
9. «Сакалас» Каунас
10. «Молдова» Кишинёв
11. «Динамо» Ереван
12. ДСК Фрунзе.

Место аутсайдера I группы, бакинского АзИНХ, займёт победитель II группы - «Динамо» Иркутск.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Валерий Астанин, Виктор Борщ, Вячеслав Домани, Леонид Зайко, Владимир Ковалёв, А. Кулишенко, В. Овчинников, Владимир Паткин, Владимир Путятов, Эдуард Сибиряков, Юрий Старунский, А. Ятковский. Тренер — Юрий Чесноков.

 СКА (Ростов-на-Дону): Н.Богословенко, В.Зайцев, Олег Запорожец, В.Ишков, Владимир Кондра, В.Кононенко, А.Лопатин, А.Махнанов, Юрий Преподобный, В.Санько, Юрий Соколов, Ефим Чулак. Тренер — Виталий Зенович.

 «Буревестник» (Алма-Ата): Олег Антропов, Геннадий Гончаров, А.Жуков, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Николай Рагозин, Жанбек Саурамбаев, Амангельды Султанов, Владимир Устименко, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Олег Антропов («Буревестник» Алма-Ата); 
Виктор Борщ (ЦСКА Москва); 
Б. Бураков («Буревестник» Москва); 
Юрий Венгеровский («Буревестник» Xарьков);
Геннадий Гончаров («Буревестник» Алма-Ата); 
Вячеслав Домани (ЦСКА Москва); 
Леонид Зайко (ЦСКА Москва); 
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград); 
Олег Запорожец (СКА Ростов-на-Дону); 
Владимир Кондра (СКА Ростов-на-Дону); 
Валерий Кравченко («Буревестник» Алма-Ата);
Евгений Лапинский («Буревестник» Одесса); 
С. Маценко («Звезда» Ворошиловград);
Владимир Паткин (ЦСКА Москва); 
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков); 
Владимир Путятов (ЦСКА Москва); 
В. Ребров («Автомобилист» Ленинград); 
Михаил Россов («Динамо» Иркутск); 
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград); 
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Борис Терещук («Локомотив» Киев);
В. Черкасов («Буревестник» Одесса); 
Владимир Чернышев («Буревестник» Москва); 
Ефим Чулак (СКА Ростов-на-Дону);

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1971 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1971 году